Светско првенство у хокеју на леду 1977. је било 44. светско хокејашко првенство које се одржало од 21. априла до 8. маја 1977. у Аустрији - Група А,  Јапану – Група Б и Данској - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 55. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по пети пут освојила Чехословачка. Европско првенство је по четрнаести пут освојила Чехословачка.

Светско првенство Група А – Беч, Аустрија
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. У првом кругу одиграно је по једнокружном Бергеровом систему. У другом кругу креиране су две групе: Група од 1-4. места и Група од 5-8. места. Репрезентације су пренеле освојене бодове у првом кругу.

Први круг

Други круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Светско првенство Група Б – Токио, Јапан
У Групи Б су се такмичиле девет репрезентација које су се бориле од деветог до седамнаестог места. Првопласирана селекција је остварила пласман у Групу А. Две последње пласиране селекције су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Копенхаген, Данска
У Групи Ц су се такмичиле седам репрезентација које су се бориле од осамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Данској
Хокеј на леду у Јапану
Хокеј на леду у 1977.
1977